Ходабенде́ () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Зенджан. Административный центр — город Кейдар.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Афшар (بخش افشار)
 Бизине-Руд (بخش بزینه‌رود)
 Соджас-Руд (بخش سجاس‌رود)
Население области на 2006 год составляло 161 696 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer 

Шахрестаны Зенджана